Spurný steht für:

 (13774) Spurný, Asteroid des Hauptgürtels

Spurný ist der Familienname folgender Personen:

 Květoslav Spurný (1923–1999), tschechoslowakischer Aerosolforscher
 Matěj Spurný (* 1979), tschechischer Historiker